Montecassino – altura del Subappennino laziale
 Abbazia di Montecassino – monastero benedettino del Lazio
 Montecassino – film del 1946